Гурняк Віктор Петрович (1987—2014) — український фотокореспондент, військовик, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Едита Гурняк (нар. 1972) — польська поп-співачка.